Riverview Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Riverview Park (Baltimore), Freizeitpark in Baltimore
 Riverview Park (Chicago), Freizeitpark in Chicago
 Riverview Park, inoffizieller Name des Electric Park (Detroit), Freizeitpark in Detroit
 Riverview Park (Pittsburgh), Park in Pittsburgh